Lina ou Lyna est un prénom féminin d'origine latine venant de « linum » qui signifie « lin » (plante textile). 
Lyna (en ) est également un prénom féminin grec, signifiant messagère.
Lina (en ) peut aussi être un prénom féminin d'origine arabe et cité dans le coran pour désigner un jeune palmier donnant des dattes tendres.

Ce prénom est aussi le diminutif d'Adelina, forme latine d'Adeline. Lina est aujourd'hui un prénom indépendant fréquemment utilisé. 
Dans les pays de langue anglaise, il est parfois considéré comme le diminutif d'autres prénoms se terminant en -lina, comme Carolina ou Angelina.

On retrouve le prénom Lina dans différentes cultures ayant pour signification : « cascade » en anglais, « tendre » en arabe ou « messagère » en grec; 
Lina est le nom de scène de la chanteuse japonaise Ritsuko Matsuda du groupe MAX;
Lina est le nom de scène de la chanteuse coréenne Lee Jiyeon du groupe CSJH The Grace;
LINA est le sigle du Laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique;
(468) Lina, astéroïde.

Homonymie de prénom